Javier Fernández (judoca)
 Javier Fernández (patinador)
 Francisco Javier Fernández

Desambiguação